

Pessoas
Alan Bates
George Latimer Bates
Henry Walter Bates

Localidades

Bates City
Condado de Bates

Desambiguação